Мушинський Андрій Станіславович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Генрик Мушинський — державний і релігійний діяч Польщі, священик і єпископ Римо-Католицької Церкви.
 Булига-Мушинський Володимир Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища